Die Kammermusikbesetzung  Bläserquintett bezeichnet
 das Holzbläserquintett (auch klassisches Bläserquintett genannt)
 das Blechbläserquintett

Siehe auch:
 Philharmonisches Bläserquintett Berlin
 Gewandhaus-Bläserquintett
 Wiener Bläserquintett